Ferguskirche ist der Name folgender dem Patrozinium des  heiligen Fergus unterstellte Kirchen und Kapellen:
 St Fergus’s Church in  Glamis, Schottland
 Old St Fergus Church in Wick, Schottland
 St Fergus Catholic Church in Paisley, Schottland 
Patrozinium
 
 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)